Typ 94 steht für:

Waffen
 Typ 94 Pistole, Handwaffe des japanischen Heeres und der Marine
 37-mm-Panzerabwehrkanone Typ 94, Kanone des japanischen Heeres
 Typ 94 75-mm-Gebirgsgeschütz, Kanone des japanischen Heeres
 Typ 94 90-mm-Infanterie-Mörser, Granatwerfer des japanischen Heeres
 Typ 94 40-cm-Schiffsgeschütz, Geschütz der japanischen Marine

Fahrzeuge
 Sietas Typ 94, Mehrzweck-Küstenschiffstyp
 Typ 94 6-Rad-Lkw, Lastkraftwagen des japanischen Heeres
 Typ 94 TK, Tankette des japanischen Heeres und der Marine
 Typ 94 Panzerzug, gepanzerter Zug des japanischen Heeres
 Marine Typ 94 Seeaufklärer, Flugzeug der japanischen Marine, siehe Kawanishi E7K
 Typ-94-trägergestützter-Bomber, Flugzeug der japanischen Marine, siehe Aichi D1A

Abkürzung